USS Louisiana ha sido el nombre recibido por cinco buques de la Armada de los Estados Unidos en honor a Luisiana.

 fue una balandra que sirvió en la guerra anglo estadounidense de 1812.

 fue una vapor de hélice que sirvió durante la Guerra de Secesión.

 fue un acorazado de clase Connecticut dado de alta el 2 de junio de 1906 y dado de baja el 20 de octubre de 1920.

, debía haber sido un acorazado de clase Montana fue cancelado antes de que su quilla fuera puesta en grada.

 es un submarino nuclear de clase Ohio actualmente en servicio activo.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos